Maria Syrlei Donato (Ijuí, ) é uma advogada e política brasileira.

Filha de Florindo Donato e Genoveve Baggio Donato.

Nas eleições estaduais em Santa Catarina em 1978 foi eleita 2.ª suplente do senador Jaison Barreto, convocada em virtude do 1.º suplente se declarar sem condições de continuar no exercício do mandato, cargo que exerceu de 11 de junho 5 de agosto de 1981.

Senadores do Brasil por Santa Catarina
Naturais de Ijuí
Advogados do Rio Grande do Sul
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1966)